Le terme « Hellade » peut faire référence à :
 l'Hellade, région historique grecque ;
 l'Hellade, thème byzantin ;
 Hellade d'Auxerre, évêque gaulois ;
 Hellade de Tarse, évêque cilicien.

Voir aussi 

 
 
 Helladique